Özge Çemberci; z d. Kırdar (ur. 26 czerwca 1985 w Kütahya) – turecka siatkarka grająca na pozycji rozgrywającej. Od sezonu 2018/2019 występuje w drużynie THY. Jej siostrą bliźniaczką jest Gözde Sonsirma.

Sukcesy klubowe 
Mistrzostwo Turcji:
  2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Liga Mistrzyń:
  2011
Klubowe Mistrzostwa Świata:
  2011
Superpuchar Turcji:
  2012
Mistrzostwo Azerbejdżanu:
  2016
Puchar Challenge:
  2017

Sukcesy reprezentacyjne 
Igrzyska Śródziemnomorskie:
  2009, 2013
Liga Europejska:
  2011
Mistrzostwa Europy:
  2011
Grand Prix:
  2012

Nagrody indywidualne 
 2011 - Najlepsza rozgrywająca Final Four Ligi Mistrzyń
 2011 - Najlepsza serwująca finału ligi tureckiej
 2017 - MVP finału Pucharu Challenge

Tureckie siatkarki
Siatkarki VakıfBank SK
Siatkarki Fenerbahçe SK
Siatkarki Eczacıbaşı Stambuł
Siatkarki MKS Dąbrowy Górniczej
Tureccy olimpijczycy
Bliźnięta
Urodzeni w 1985
Siatkarki Yeşilyurt SK